de oude dorpskern van het Berlijnse stadsdeel Mariendorf, gesitueerd rond de straat die eveneens de naam Alt-Mariendorf draagt
het metrostation Alt-Mariendorf